Zhejiangopterus ist eine Gattung azhdarchidischer Flugsaurier, die von einer Art bekannt ist, die während der späten Kreidezeit in China lebte. Die Gattung wurde 1994 von den chinesischen Paläontologen Cai Zhengquan und Wei Feng benannt. Die Typusart ist Zhejiangopterus linhaiensis.

Spannweite: 3,5 m (Geschätzt)
Gewicht: 7,9 kg (Geschätzt)

Weblinks 

Flugsaurier